De Vrije Gedachte, een Nederlandse vrijdenkersvereniging (opgericht in 1856 onder de naam De Dageraad)
 DVG, een amateurvoetbalclub uit Liempde